Cet ouvrage est le premier tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne. Contrairement aux autres épisodes de cette série, celui-ci n'a pas de titre propre.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey

Synopsis
Louis débarque en métropole après avoir passé trois ans au bagne de  Cayenne. Il apprend la mort de sa mère expulsée par un certain Marcillac.

Publication

Éditeurs
 Glénat (1982 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1986) 
 Glénat (Collection Vécu) (1997) 

Louis la Guigne